Název Stříbrný potok má více vodních toků:

 Stříbrný potok (přítok Českého potoka) – pravostranný přítok Českého potoka v okrese Prostějov
 Stříbrný potok (přítok Čisté) – levostranný přítok Čisté v okrese Trutnov
 Stříbrný potok (přítok Husího potoka) – levostranný přítok Husího potoka v okrese Nový Jičín
 Stříbrný potok (přítok Jilmového potoka) – levostranný přítok Jilmového potoka v okrese Cheb
 Stříbrný potok (přítok Čistého potoka) – pravostranný přítok Čistého potoka (též Komářího potoka) v okrese Sokolov
 Stříbrný potok (přítok Dyje) – levostranný přítok Dyje v okrese Znojmo
 Stříbrný potok (přítok Chotovinského potoka) – pravostranný přítok Chotovinského (Kozského) potoka v okrese Tábor
 Stříbrný potok (přítok Orlice) – levostranný přítok Orlice v okresech Pardubice a Hradec Králové
 Stříbrný potok (přítok Osoblahy) – levostranný přítok Osoblahy v okrese Bruntál
 Stříbrný potok (přítok Pěčínského potoka) – pravostranný přítok Pěčínského potoka v okrese Rychnov na Kněžnou
 Stříbrný potok (přítok Podolského potoka) – levostranný přítok Podolského potoka v okrese Bruntál
 Stříbrný potok (přítok Semíče) – levostranný přítok Semíče v okrese Blansko
 Stříbrný potok (přítok Svatavy) – levostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov
 Stříbrný potok (přítok Svinařského potoka) – levostranný přítok Svinařského potoka v okrese Beroun
 Stříbrný potok (přítok Šlapanky) – levostranný přítok Šlapanky v okrese Havlíčkův Brod
 Stříbrný potok (přítok Třebůvky) – levostranný přítok Třebůvky v okrese Svitavy
 Stříbrný potok (přítok Vidnavky) – levostranný přítok Vidnavky v okrese Jeseník
 Stříbrný potok (přítok Rožanského potoka) – levostranný přítok Rožanského potoka v okrese Děčín
 Stříbrný potok (přítok Zbečnického potoka) – pravostranný přítok Zbečnického potoka v okrese Náchod

Související články 
 Strieborný potok

Hydronyma podle barev